Comté de Lunenburg, situé en Nouvelle-Écosse (Canada)
 Comté de Lunenburg, situé en Virginie (États-Unis)